Купата на УЕФА 1980/81 е 10-ото издание на този турнир.

Първи кръг 

1 Първата среща се играе в Рейкявик.

Втори кръг

Трети кръг

Четвъртфинал

Полуфинал

Финал

Първа среща

Втора среща

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1980/81
 Купа на носителите на купи 1980/81

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за сезон 1980/81

Лига Европа